

Anno 
 725 o 725 a.C.

Codici 
 725 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Fair Oaks Ranch, nella Contea di Bexar, del Texas

Matematica 
 725 – numero